Die Andere ist der Titel der Filme
 Die Andere (1916), deutscher Stummfilm von Paul von Woringen
 Die Andere (1949), deutscher Liebesfilm
 Die Andere (1989), französisches Melodram

Die andere steht für
 die andere, 1990 bis 1992 Wochenzeitung der DDR-Oppositionsbewegung

DIE aNDERE steht für
 DIE aNDERE, Wählergruppe in Potsdam

Siehe auch:
 Der Andere